Újjászületés fogalma a kereszténységben
 Újjászületés a reinkarnációhoz kötődően
 Újjászületés a buddhizmus alapján
 Újjászületés, mint megtestesülés vagy inkarnáció
 Újjászületés (The Chrysalids) John Wyndham 1955-ben megjelent regénye
 Egyéb
 Újjászületés légzésterápia – légzési technika